Kennedy Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Kennedy Building (Montana), ID-Nr. 83001065
 Kennedy Building (Nebraska), ID-Nr. 85001794